Сьогодні:

 Сьогодні — відтинок часу між вчорашнею і завтрашнею добами (з 00:00 до 23:59), поточна доба.
 Сьогодні — те саме, що сьогодення.
 Сьогодні — американська драма режисера Ральфа Інса 1917 року.

Див. також 

 Now
 Сегодня
 Вікіпедія:Поточні події

Примітки